Лёвин — фамилия.

 
 Лёвин, Алексей Гаврилович (род. 1936) — строитель, Герой Социалистического Труда.
 Лёвин, Андрей Александрович (род. 1981) — российский актёр дубляжа.
 Лёвин, Борис Алексеевич (род. 1949) — советский и российский учёный, профессор.
 Лёвин, Владислав Олегович (род. 1995) — российский футболист.
 Лёвин, Григорий Тимофеевич (1917—2008) — советский военный лётчик, полковник, Герой Советского Союза.
 Лёвин, Евгений Петрович (род. 1967) — рок-музыкант.
 Лёвин, Иван Иванович (1910—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Лёвин, Исабелла (род. 1963) — шведский политик.
 Лёвин, Михаил Константинович (1918—1985) — советский художник.
 Лёвин, Олег Анатольевич (род. 1975) — российский футболист, игрок в мини-футбол, тренер.

Лёвина 
 Лёвина, Татьяна Владимировна (род. 1977) — российская легкоатлетка.

См. также 
 Левин